een geslacht van halfvleugeligen: Plinia (halfvleugeligen)
 een geslacht uit de mirtefamilie: Plinia (mirtefamilie)